Пятьдесят пенсов — денежный знак, чей номинал составляет 50 пенсов.

 Пятьдесят пенсов (Великобритания)
 Пятьдесят пенсов (Ирландия)